Název Jestřábí označuje více míst:
 Jestřábí (Černá v Pošumaví) – hospodářský dvůr zaniklý při vzniku vodní nádrže Lipno a nová osada u vesnice Bližná v obci Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov 
 Jestřábí (Plaská hornatina) (397,5 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jihozápadně od Tříman v okrese Rokycany
 Jestřábí boudy – zaniklá skupina Krkonošských boud
 Jestřábí vrch – vrch v okrese Česká Lípa
 Přední Jestřábí – vrchol v Hrubém Jeseníku

Podobný název 
 Jestřabí
 Jestřebí